Scottish Masters 2001 (также известен как Regal Scottish Masters 2001 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 18 по 23 сентября 2001 года в Глазго (Шотландия). Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Ронни О'Салливана, со счётом 9:6.

Результаты

Основной турнир 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Мэттью Стивенс 5:3 Пол Хантер  
 Марко Фу 5:2 Питер Эбдон  
 Стивен Хендри 5:4 Джимми Уайт  
 Стивен Ли 5:0 Патрик Уоллес

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

2001 год в снукере
Scottish Masters